

Sigle 
 International unit  – unità internazionale, unità di misura utilizzata in farmacologia
 Izquierda Unida (Argentina)  – partito politico argentino
 Izquierda Unida (Perù)  – partito politico peruviano
 Izquierda Unida (Spagna)  – partito politico spagnolo

Codici 
 iu – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua inuktitut

Persone 
 IU  – cantante sudcoreana